Pohlhausen bezeichnet zwei Orte in Nordrhein-Westfalen:

Pohlhausen (Neunkirchen-Seelscheid), einen Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis
Pohlhausen (Wermelskirchen), einen Stadtteil von Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Personen

 Ernst Pohlhausen (1890–1964), deutscher Mathematiker